

Etymologie et répartition 

Le nom a deux significations: En  signifie "ciseleur" (profession). Dans la tradition karaïte, Nakache (נקש) est un titre qui désigne le descendant d'une personne ayant clarifié une difficulté thélogique à l'aide du principe d'inférence de la foi Karaïte, le heikesh (היקש). Ce patronyme (souvent associé au haplogroupe E-L117) se retrouve en Syrie, Liban, Maroc, Algérie, Tunisie, Palestine, Égypte, Israël, Irak, France et Crimée mais aussi au Canada et au Brésil (immigration).

Personnalités 
 les frères Nakache (Alain, Claude, Gérard, Marc et Norbert), chanteurs français, qui forment ensemble le groupe Nacash ;
 Alfred Nakache (1915-1983), nageur français ;
 Cyril Nakache (1970-), monteur français ;
 Géraldine Nakache (1980-), actrice et réalisatrice française, sœur d'Olivier ;
 Maryline Nakache (1984-), coureuse d'ultra-trail française ;
 Olivier Nakache (1973-), réalisateur, scénariste, dialoguiste et acteur français, frère de Géraldine ;
 Yvette Benayoun-Nakache (1946-), femme politique française ;
 Brahim Nekkach (1982-), footballeur marocain ;
 Élodie Nakkach (1995-), footballeuse internationale marocaine ;

Patronyme arabe
Patronyme séfarade
Patronyme marocain
Patronyme algérien